Heel est :
 "Talon" en anglais,
 un terme qui, dans le domaine du catch, désigne un catcheur dont le personnage a un rôle de méchant,
 un village et une ancienne commune des Pays-Bas, voir Heel (Limbourg néerlandais),
 un laboratoire homéopathique, voir Heel (laboratoire homéopathique).
 un patronyme porté par Werner Heel, skieur alpin italien.

es:Anexo:Términos de lucha libre profesional#H